Puchar Słowenii w koszykówce mężczyzn () – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Słoweńską Federację Koszykówki dla słoweńskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Słowenii – rozgrywki w hierarchii ważności, w słoweńskiej koszykówce.

Historia 
Pierwszy turniej o Puchar Słowenii rozegrano w sezonie 1991/92, po odłączeniu się tego kraju od Jugosławii 25 czerwca 1991, co zapoczątkowało dwa dni później w Słowenii wojnę dziesięciodniową.

Zwycięzcy 

 1992 - Smelt Olimpija
 1993 - Smelt Olimpija
 1994 - Smelt Olimpija
 1995 - Smelt Olimpija
 1996 - Kovinotehna Savinjska
 1997 - Smelt Olimpija
 1998 - Union Olimpija
 1999 - Union Olimpija
 2000 - Union Olimpija
 2001 - Union Olimpija
 2002 - Union Olimpija
 2003 - Union Olimpija

 2004 - Pivovarna Laško
 2005 - Union Olimpija
 2006 - Union Olimpija
 2007 - Helios Domžale
 2008 - Union Olimpija
 2009 - Union Olimpija
 2010 - Union Olimpija
 2011 - Union Olimpija
 2012 - Union Olimpija
 2013 - Union Olimpija
 2014 - KK Krka Novo Mesto
 2015 - KK Krka Novo Mesto

 2016 - KK Krka Novo Mesto
 2017 - Union Olimpija
 2018 - Sixt Primorska
 2019 - Sixt Primorska
 2020 - Koper Primorska

Finały

Tytuły według klubu

Zobacz też 
 Słoweńska Liga Koszykówki

Bibliografia 
  

Koszykówka w Słowenii